Eagle Mountain kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Eagle Mountain, Alberta, berg, 
 Eagle Mountain, British Columbia, berg,

USA 

 Eagle Mountain, Texas, Tarrant County, 
 Eagle Mountain, Utah, Utah County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar